Kozłowski ou Kozlowski (parfois orthographié Kozlowsky) est un patronyme originaire de Pologne où il est très présent, y représentant le douzième nom le plus présent au milieu des années 2000. Outre la forme formes féminine de ce patronyme, Kozłowska (féminin) et sa son pluriel, Kozłowscy, on le trouve également sous la forme Kozlovski qui est la translittération anglophone du russe.

Patronyme 

 Jan Kozłowski, un homme politique polonais ;
  ;
 Leon Kozlowski, un archéologue et politicien polonais ;
 Leopold Kozłowski, un pianiste, compositeur, chef d'orchestre polonais ;
 Linda Kozlowski, actrice américaine ;
 Maciej Kozłowski, acteur polonais ;
 Marian Kozlowski, journaliste et dirigeant de basket-ball polonais ;
 Mathias Kozlowski, comédien français ;
 Roman Kozłowski, un paléontologue polonais.

Toponyme 

 Kozłowski, seconde voïvode du Warmia-Masuria ;
 Kozłowski, seconde voïvode du Podlachia.

Voir aussi